Ляо (, пиньинь Liào) — китайская фамилия (клан). Входит в число , занимая 62-ю позицию по встречаемости на территории современного КНР (по данным переписи 2007 года, включая континентальный Китай, Гонконг и Макао) и 18-ю позицию по встречаемости на Тайване. На кантонском диалекте фамилия передаётся как Лиу.

Также существует французская фамилия Ляо — .

Известные носители фамилии 
 , настоящее имя Ляо Цзинлин (кит. 廖婧伶, род.1985) — тайваньская актриса, певица и фотомодель.
  (кит. 廖文毅, 1910—1986) — тайваньский политик.
  (кит. 廖冠皓, род. 1990) — тайваньский бадминтонист.
 Джеймс Ляо или Ляо Цзюньчжи (англ. James C. Liao, кит. 廖俊智, род. 1958) — тайвано-американский учёный-биотехнолог, член нескольких академий, президент Academia Sinica.
 Ляо Иу, также известен как Лао Вэй (кит. 廖亦武, род. 1958) — китайский литератор, публицист, музыкант, узник совести.
 , также известен как Гунъюань (кит. 廖立, годы жизни неизвестны) — министр царства Шу эпохи Троецарствия Китая.
  (кит. 廖佩伶, род. 1981) — тайваньская певица, актриса, VJ, профессиональная киберспортсменка.
  (кит. 廖了以, род. 1947) — тайваньский политик и общественный деятель, министр внутренних дел Китайской Республики в 2008—2009, генеральный секретарь Гоминьдана в 2011—1012 годах.
  (кит. 廖長江, род.1957) — гонконгский парламентарий.
  (кит. 廖敏雄, род. 1968) — тайваньский бейсболист.
 Ляо, Жюльен (1884—1950) — бельгийский политический деятель, председатель Коммунистической партии Бельгии, активный участник движения Сопротивления, депутат парламента.
 Ляо Силун (кит. 廖锡龙, 1940) — китайский военачальник, генерал-полковник, член Центрального военного совета.
  (кит. 廖筱君, род. 1967) — тайваньский телеведущий.
  (кит. 廖凡, род. 1974) — китайский актёр.
  (кит. 廖風德, 1951—2008) — тайваньский парламентарий и государственный деятель.
 , также известен как Юаньцзянь и Ляо Чунь (кит. 廖化, ???—264) — генерал царства Шу.
 Ляо Хуэй:
 Ляо Хуэй (политик) (кит. 廖暉, род.1942) — китайский партийно-государственный деятель, 2-й зампред ВК НПКСК (2003—2013), член ЦК КПК (1982—2012), в прошлом — ответственный за связи КНР с Гонконгом и Макао.
 Ляо Хуэй (тяжелоатлет) (кит. 廖辉, род. 1987) — китайский тяжелоатлет, чемпион летней Олимпиады 2008 года в Пекине в весовой категории до 69 кг, обладатель нескольких мировых рекордов (впоследствии дисквалифицированных).
  (кит. 廖輝英, род. 1948) — тайваньская писательница.
  (кит. 廖家儀, род. 1976) — тайваньская актриса телевидения.
  (кит. 廖瓊枝, род. 1935) — актриса тайваньской оперы, обладательница звания «Живого национального сокровища» Тайваня.
  (кит. 廖仲愷, 1877—1925) — китайский политик, один из лидеров Гоминьдана в 1924—1925 годах.
  (кит. 廖承志, 1908—1983) — китайский государственный деятель, директор информационного агентства «Синьхуа», член правительства КНР.
  (кит. 廖士翔, род. 1974) — китайский баскетболист.
  (кит. 廖長城, род.1950) — гонконгский политик и общественный деятель, брат Мартина Ляо.
 Ляо, Эшли (род. 2001) — американская актриса кино и телевидения.
  (кит. 廖于誠, род. 1980) — тайваньский бейсболист.
 Джерри Янь (кит. 言承旭, Янь Чэнсюй), наст. имя Ляо Янчжэнь (кит. 廖洋震, род. 1977) — тайваньский певец и актёр.
  (кит. 廖耀湘, 1906—1968) — китайский военный деятель, генерал вооружённых сил Гоминьдана в 1938—1948 годах.

См. также 
 Сто фамилий
 Ляо (значения)

Китайские фамилии